

Persone 
 Damon Wayans (1960) – attore, comico e sceneggiatore statunitense
 Damon Wayans Jr. (1982) – attore, sceneggiatore e comico statunitense
 Keenen Ivory Wayans (1958) – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Marlon Wayans (1972) – regista, attore e produttore cinematografico statunitense
 Shawn Wayans (1971) – attore e regista statunitense

Televisione 
 The Wayans Bros. – serie televisiva statunitense in 101 episodi trasmessi per la prima volta nel corso di 5 stagioni dal 1995 al 1999

Pagine correlate 
 Fratelli Wayans – dieci fratelli newyorkesi afroamericani quasi tutti attori